Martyrium est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 un martyrium est une sorte de martyrologe
 un martyrium, en architecture, est un édifice religieux.

Nom propre 
 Martyrium est un groupe de musique black metal.